Ранчо лас Кабрас има више значења:

 Ранчо лас Кабрас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо лас Кабрас (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику